Ел Тристе има више значења:

 Ел Тристе (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тристе (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику